Obhájcem titulu v mužské dvouhře na newyorském US Open 2013 byla světová trojka Andy Murray z Velké Británie, který ve čtvrtfinále prohrál s devátým nasazeným Švýcarem Stanislasem Wawrinkou.

Do soutěže nastoupilo sto dvacet osm tenistů, z toho sedmnáct postoupilo z kvalifikace. Vítěz si do žebříčku ATP připsal 2 000 bodů a získal částku 2 600 000 dolarů. Vítězný Nadal navíc obdržel bonus za výhru v US Open Series 2013 ve výši 1 000 000 dolarů, a stejně jako Serena Williamsová mezi ženami, jeho celková prémie dosáhla 3,6 miliónu dolarů. Tato částka k datu konání představovala nejvyšší odměnu v historii tenisu. Světová jednička Novak Djoković a dvojka Rafael Nadal v průběhu soutěže soupeřili o čelo žebříčku ATP. Srbský hráč díky finálové účasti první příčku uhájil.

Ve druhém kole se střetli vítěz US Open 2001 Lleyton Hewitt a šampión z roku 2009 Juan Martín del Potro. V pětisetové bitvě trvající přes čtyři hodiny vyhrál Hewitt, který tak na newyorském grandslamu přehrál hráče z první světové desítky poprvé od svého titulu v roce 2001.

Soutěž mužské dvouhry ve Flushing Meadows vyhrál podruhé v kariéře druhý muž světové klasifikace Rafael Nadal, když ve finále zdolal nejvýše nasazeného Novaka Djokoviće za 2.21 hod poměrem 6–2, 3–6, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně tak zvítězil i ve 22. duelu hraném na tvrdém povrchu bez přerušení a z celkového počtu 69 utkání odešel poražen jen třikrát. Španěl si připsal 13. grandslamovou trofej, čímž se přiblížil na dosah jednoho titulu ke čtrnácti vítězstvím Peta Samprase. Stal se také prvním tenistou od Andyho Roddicka a jeho výjonu v roce 2003, který triumfoval na třech velkých turnajích americké letní sezóny za sebou, když postupně získal tituly na Canada Masters, Cincinnati Masters a US Open.

Oba finalisté překonali 37. vzájemným utkáním na Grand Slamu 36 duelů mezi Ivanem Lendlem a Johnem McEnroem. V otevřené éře tenisu žádní jiní dva hráči nenastoupili proti sobě vícekrát na grandslamových turnajích. Nadal při slavnostním ceremoniálu sdělil: „Můj tým nejlépe ví, jak moc je pro mě tenhle titul cenný … Každý zápas s Novakem je hrozně těžký a en on dokáže pozvednout moji hru na tak vysokou úroveň“. Poražený finalista Djoković dodal: „Trofej si určitě zasloužil. Pro mě je to trochu smutné, jsem zklamaný. Ale příští rok se vrátím a pokusím se vyhrát“.

Nasazení hráčů 

  Novak Djoković (finále)
  '''Rafael Nadal
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (4. kolo)
  Juan Martín del Potro (2. kolo)
  Roger Federer (4. kolo)
  Richard Gasquet (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (semifinále)
  Milos Raonic (4. kolo)
  Kei Nišikori (1. kolo)
  Tommy Haas (3. kolo)
  John Isner (3. kolo)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Janko Tipsarević (4. kolo)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  Andreas Seppi (3. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Philipp Kohlschreiber (4. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Grigor Dimitrov (1. kolo)
  Sam Querrey (2. kolo)
  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo, skreč)
  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Ernests Gulbis (1. kolo)
  Julien Benneteau (3. kolo)
  Dmitrij Tursunov ''(3. kolo)

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2013